A Korall tábor: SpongyaBob alsós évek (eredeti cím: Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years) 2021-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs sorozat, a SpongyaBob Kockanadrág spin-offja. A történet évekkel az eredeti sorozat előtt játszódik, amikor a tízéves Spongyabob és barátai a Kamp Coral táborban töltötték idejüket. A sorozatot eredetileg 2020 júliusában a Nickelodeon mutatta volna be, ám végül a Paramount+ streamingszolgáltatóra került fel 2021. március 4-én. Magyarországi premierje 2021. november 8.-án a Nickelodeonon, míg a Nicktoonson az év november 15.-én volt.

Cselekmény 
A tízéves SpongyaBob elmegy a Korall tábor nevű nyári táborba.

Szereplők

Magyar változat 

 Felolvasó: Bordi András
 Főcímdal: Seszták Szabolcs, Andrádi Zsanett
 Magyar szöveg: Kövesdi Miklós Gábor
 Dalszöveg és zenei rendező: Weichinger Kálmán
 Vágó: Pilipár Éva
 Hangmérnök: Schuták László
 Gyártásvezető: Kablay Luca
 Szinkronrendező: Stern Dániel
 Produkciós vezető: Koleszár Emőke

További magyar hangok: Törköly Levente, Mohácsi Nóra, Varga Tamás (Bolygó Hollandi), Albert Péter (Budiszellem, Kraken), Pipó László, Bor László, Szabó Máté,  Nádasi Veronika, Baradlay Viktor, Berzsenyi Zoltán

Epizódok

Háttér

2019. február 14-én bejelentették, hogy a Nickelodeon a SpongyaBob Kockanadrág akkor még névtelen spinoffján dolgozik.<ref>{{cite web|url=https://deadline.com/2019/02/spongebob-spinoffs-all-that-are-you-smarter-than-5th-grader-revivals-nickelodeon-2019-content-slate-1202557532/|title=SpongeBob Spinoffs, All That & Are You Smarter than 5th Grader? Revivals & More on Nickelodeon's 2019 Content Slate|work=Deadline Hollywood|author=Denise Petski|date=February 14, 2019|access-date=June 5, 2019}}</ref> 2019. június 4-én bejelentették, hogy a SpongyaBob Kockanadrág Kamp Koral munkacímű CGI-animációs spinoffjából hivatalosan is megrendeltek 13 epizódot. 

2020. február 19-én bejelentették, hogy a korábban Kamp Koral munkacímen ismert Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years'' 2020 júliusában jelenik meg. Azt is nyilvánosságra hozták, hogy a SpongyaBob Kockanadrág szinkrongárdája visszatér a spinoff sorozathoz. 2020. július 30-án azonban bejelentették, hogy a sorozatot 2021 elején a CBS All Access streaming szolgáltatáson fogják bemutani.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 

Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Spongyabob Kockanadrág
2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
A Paramount+ saját gyártású műsorai